Маскировочный костюм или Маскировочный халат — один из вариантов специальной табельной маскировочной (камуфляжной) одежды (костюм, халат и так далее).

Собственно, маскхалат отличается от военной формы в первую очередь тем, что может быть надет поверх одежды (в том числе и поверх военной формы). Как правило, ткань таких костюмов более тонкая, чем ткань уставной формы, но не всегда она менее прочная. Существуют варианты маскхалатов, называемые «пончо» (накидками) — этот термин взят из языка древних мексиканцев, употреблявших подобные накидки при передвижении в пампе. Впрочем, в то время они не применялись, как правило, в целях маскировки. Пончо обычно не имеет карманов и представляет собой одно целое (для маскировки верхней части туловища, но иногда и всего туловища). Применяется в основном на охоте, в военном деле, при наблюдении за животными на природе и так далее.

История 
Первое известное применение маскировочного костюма военными относится ко времени Второй англо-бурской войны (1899—1902), когда разведчики территориального подразделения Британской Армии Скауты Ловата, состоявшего из членов шотландского клана Фрейзер, начали носить такие костюмы во время разведывательных действий. В шотландской мифологии Гилли Ду — лесные существа, одетые в одежду из палой листвы и мха. Отсюда и англоязычное название костюма — «гилли-сьют» (,  ).
В австралийской армии маскировочный костюм снайпера называют «Йовис», названный по имени мифического человекоподобного существа Йови, подобного Йети и Бигфуту.
Производимые в России костюмы, подобные , называют «Кикимора» и «Леший».

Применение 
Часто используются снайперами, для которых особенно важно оставаться незамеченными во время своей работы. Они применяют различные варианты маскирующей одежды, такие как маскировочные халаты, накидки, куртки и так далее. В вооружённых силах широко распространена камуфляжная форма одежды, которая сама по себе выполняет роль простейшего маскировочного костюма.

Используются маскировочные костюмы и людьми гражданских профессий: орнитологами, зоологами, видео- и телеоператорами, фотографами. Лёгкие маскхалаты, состоящие из куртки и брюк, зачастую применяются в качестве спецодежды в строительстве или при погрузочно-разгрузочных работах, служат для походов в лес за грибами и ягодами в жаркую погоду (последнее не совсем разумно, так как заблудившихся грибников и ягодников в яркой одежде увидеть спасателям с воздуха легче, чем одетых в одежду цвета «хаки»). Такие костюмы нередко надевают сталкеры и диггеры, участники разнообразных военно-патриотических игр и сборов. Также маскхалаты востребованы в военно-спортивных играх, как страйкбол, эйрсофт и в спорте, как пейнтбол, где используются как по прямому назначению (для маскировки), так и для антуража.

В настоящее время маскировочные костюмы и халаты широко выпускают на промышленной основе. Но лучшими из них считаются ручного изготовления, так как требуют подгонки под конкретный участок местности, с его цветовым фоном, с наиболее часто встречающимися видами растительности и типичными предметами в данном районе (камни, пни, обломки сооружений и построек). Как в Российской армии, так и в ряде других, каждый снайпер сам изготавливает свой маскировочный костюм.

См. также 
 Защитная окраска

Примечания

Литература 
 29-я армия, Инструкция по организации и ведению наступательного боя.
 Указания начальника штаба инженерных войск Центрального фронта от 27 июля 1943 года по организации инженерной разведки в наступательном бою (армия, дивизия).

Ссылки 

Тыл
Спецодежда
Камуфляж